Arthur Mapp – ex judoka britannico
 Eddie Mapp – armonicista statunitense
 Justin Mapp – ex calciatore statunitense
 Kenneth Mapp – politico americo-verginiano
 Rhonda Mapp – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Sarah Mapp – medico inglese